Geografia Polski

Miejscowości:
 Sołtmany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Sołtmany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki
 Sołtmany – druga nazwa wsi Zajdy w powiecie oleckim.
Jeziora:
 Sołtmany – jezioro w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Kruklanki

 Astronomia
 Sołtmany – meteoryt kamienny spadły 30 kwietnia 2011 w polskiej wsi Sołtmany